Józef Krzysztofowicz, (1762-1816) duchowny ormiańskokatolicki, biskup

Józef Krzysztofowicz, (1843-?) – ziemianin, poseł do austriackiej Rady Państwa

